Tugend steht für:

 Tugend, die Tauglichkeit, Tüchtigkeit, Vorzüglichkeit einer Person

Tugend ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Tugend (1898–1989), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Jennie Lew Tugend, US-amerikanische Filmproduzentin und Schauspielerin

Siehe auch:

 Tugendorf